Бртнице (город) — город на юго-востоке Чехии
 Бртнице (река) — река в Чехии